Greve est une ville danoise.
 Greve est une rivière d'Italie, un affluent de l'Arno à Florence en Toscane, et qui passe dans la ville de Greve in Chianti et qui lui donne son nom.

Patronyme 
 , saxophoniste allemande.